Запра́вка — процесс заполнения резервуара, ёмкости жидким или сыпучим телом.
Как правило, заправка требует специального технологического оборудования.

Разновидности 
 Автозаправка (АЗС)
 Заправка самолётов:
 Наземная, см. авиационный топливозаправщик
 Дозаправка в воздухе
 Заправка картриджей
 Заправка зажигалок
 Заправка авторучек чернилами
 Заправка стержней шариковых авторучек
 Заправка газовых баллонов:
 кислородом
 пропаном
 ацетиленом
 углекислотой и т. д.
 Заправка ракет ПЛ
 Заправка топливом реактора — но чаще используется термин загрузка.

См. также 
 Загрузка

Примечания